Bornstein ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bornstein (1881–1932), deutscher Pharmakologe
 Berta Bornstein (1896–1971), austroamerikanische Psychoanalytikerin
 Charles Zachary Bornstein (* 1951), US-amerikanischer Dirigent und Dirigierlehrer
 Chasia Bornstein-Bielicka (1921–2012), israelische Widerstandskämpferin
 Eli Bornstein (* 1922), kanadischer Künstler
 Ernst Israel Bornstein (1922–1978), jüdischer Holocaust-Überlebender und Buchautor
 Heini Bornstein (1920–2016), Schweizer Textilhändler, sozialistischer Zionist und Autobiograf
 Jonathan Bornstein (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Joseph Bornstein (1899–1952), deutscher Journalist und Literaturkritiker, Pseudonym Erich Andermann
 Karl Bornstein (1863–1942), deutscher Mediziner
 Kate Bornstein (* 1948), US-amerikanische Autorin, Schauspielerin und Künstlerin
 Marc H. Bornstein (* 1947), US-amerikanischer Psychologe, Senior Investigator am National Institute of Child Health and Human Development
 René Bornstein (* 1983), deutscher Jazzmusiker
 Stefan R. Bornstein (* 1961), deutscher Mediziner 
 Thorsten Botz-Bornstein (* 1964), deutscher Philosoph

geografische Objekte:
 Naturschutzgebiet Bornstein in Olsberg, Nordrhein-Westfalen
 Bornstein, Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Neudorf-Bornstein